Pelican River (engl. für „Pelikan-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Pelican River (Athabasca River), in Alberta
 Pelican River (Winnipegosissee), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Pelican River (Otter Tail River), in Minnesota 
 Pelican River (Vermilion River), in Minnesota